Soda kan avse:

 Soda – en benämning inom kemin för natriumkarbonat
 Soda - en benämning för naturliga förekomster av natriumkarbonat (och natriumvätekarbonat), se natron
 Kaustisk soda – en benämning inom kemin för natriumhydroxid (kaustik betyder frätande och används som karakterisering bara för alkaliska ämnen)
 SODA (radioprogram) – radioprogram med Fredrik B Nilsson i SR Kalmar
 SODA – en studenttidning, se Södertörns oberoende demokratiska allehanda
 Soda (berg), Bosnien och Hercegovina